New Town peut désigner :
 New Town , le modèle politico-urbain du xxe siècle développé au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale ;
 New Town, une ville américaine, du Dakota du Nord ;
 New Town, un quartier de la ville américaine de Jacksonville, en Floride ;
 New Town, un quartier d’Édimbourg en Écosse.